Освальд Лутц (или Луц; ): Лутц, Освальд (1876—1944) — первый генерал бронетанковых войск Германии.
  (1908—1974) — немецкий композитор.